Taixing Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taixing Shi (härad i Kina), Jiangsu, 
 Taixing (häradshuvudort), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar